Betulia puede referirse a:

 Betulia, municipio colombiano ubicado en el departamento de Antioquia.
 Betulia, municipio colombiano ubicado en el departamento de Santander.
Betulia, municipio colombiano ubicado en el departamento de Sucre.
 La ciudad bíblica de Betulia.
 (1580) Betulia, un asteroide descubierto en 1950.
 Betulia Liberata, cantata escrita por Wolfgang Amadeus Mozart en 1771.